Mad Sonja è una serie a fumetti creata da Greyhound Studios e pubblicata dalla Disney, con protagonista la giovane Sonja. La serie si è interrotta col 6° volume nel novembre 2009.

Trama
L'adolescente Sonja è vittima di alcuni misteriosi incubi ricorrenti, e per questi teme di poter essere giudicata "strana", o "matta".

Volumi pubblicati

Personaggi
Sonja (Sonja Summer), timida quindicenne che vive a Sunset City con la zia Eleonor poiché ha perso i genitori.
Kim (Kim Kowalsky), la migliore amica di Sonja, solo lei sa dei suoi incubi.
Wurler, un misterioso essere che somiglia ad un peluche ed che quando sente il suono di un campanello, aumenta di dimensioni
Hellbloom, un misterioso individuo che sa qualcosa di Sonja
Zia Eleonore, sorella di Sophia, la madre di Sonja, ospita Sonja. È single, ed è perennemente in cerca di un compagno.
Dr Goldberg, lo psicanalista di Sonja, che l'aiuta ad interpretare i suoi sogni.
Jerrit (Jerrit McCoy), il ragazzo di Kim molto atletico e sportivo.
Nick, compagno inseparabile di Jerrit, possiede molti soldi ma non ama vantarsene.
Cola (Conzuela Velasquez), la migliore amica di Alu, è di origini sudamericane.
Alu (Anna-Luisa Von Moellendorf) la migliore amica di Cola,ama la moda e la musica.

Produzione
Il primo volume è stato pubblicato il 18 maggio 2008.

Il target dichiarato è la fascia femminile dai 12 ai 15 anni.

Parallelo al fumetto, viene creato un blog dove le ragazze possono "partecipare, interagire e condividere pensieri ed emozioni" con Sonja.

Veronica Di Lisio, direttore di Mad Sonja, ha giudicato il personaggio di Sonja sorprendente e straordinario.

Citazioni
Il primo volume si apre con alcuni versi del brano Wake Me Up When September Ends dei Green Day dall'album American idiot (2004).

Note

Collegamenti esterni

Fumetti Disney